Закржевський Анатолій Йосипович (1933—1987) — радянський волейболіст, почесний майстер спорту, кандидат технічних наук.
 Закржевський Василь Іванович  — начальник управління Дієвої армії УНР.
 Закржевський Дмитро Володимирович — член Державної думи IV скликання від Херсонської губернії.
 Ігнаци Закржевський — двічі Президент Варшави у 1790-х роках.
 Закржевський Олександр Карлович — літературний критик та прозаїк.
 Юліан Закржевський (1852—1917) — російський оперний і камерний співак (тенор), педагог.

Також 
 Закревський